Джонс, Кевин:
  (род. ?) — американский джазовый перкуссионист и лидер группы.
 Джонс, Кевин (род. 1989) — американский баскетболист.